Alberto Casiraghi (noto anche col cognome Casiraghy) – editore, aforista e illustratore italiano
 Andrea Casiraghi – nobile monegasco
 Cesare Casiraghi – pubblicitario italiano
 Charlotte Casiraghi – nobile monegasco
 Giancarlo Casiraghi – ciclista su strada italiano 
 Giovanni Casiraghi – ingegnere aeronautico italiano 
 Giulio Casiraghi – partigiano italiano
 José Casiraghi – canottiere italiano
 Paolo Casiraghi – attore, comico e cabarettista italiano 
 Pierluigi Casiraghi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Pierre Casiraghi – nobile monegasco
 Stefano Casiraghi – imprenditore e pilota motonautico italiano 
 Ugo Casiraghi – critico cinematografico e giornalista italiano